La Confession est le titre de plusieurs œuvres :

En littérature 
 La Confession, nouvelle de Guy de Maupassant (1883) ;
 La Confession, nouvelle de Guy de Maupassant () ;
 La Confession, nouvelle de Guy de Maupassant () ;
 La Confession, roman de John Grisham (2010) ;
 La Confession, pièce de théâtre de Marcel Cravenne créée en 1959 ;
 La Confession, pièce de théâtre collective, créée en 1999.

Au cinéma 
 La Confession, film français de Nicolas Boukhrief, sorti en 2016.

Voir aussi